Al Qadarif pode referir-se a:

 Al Qadarif (estado) - um dos vinte seis estados do Sudão.
 Al Qadarif (distrito) - um dos cinco distritos do estado sudanês homónimo.
 Al Qadarif (cidade) - uma cidade sudanesa capital do estado homónimo.

Desambiguação